Nowald ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Nowald (1903–1960), deutscher Politiker (Zentrum), MdL
 Karlheinz Nowald (* 1940), deutscher Kunsthistoriker